Hubei steht für:

 Hubei, chinesische Provinz
 Hubei (Jiaocheng), Gemeinde (虎贝乡) im Stadtbezirk Jiaocheng der Stadt Ningde in der chinesischen Provinz Fujian
 (2547) Hubei, Asteroid